Колонија лас Флорес има више значења:

 Колонија лас Флорес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија лас Флорес (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија лас Флорес (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија лас Флорес (Куернавака), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија лас Флорес (Сочитепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија лас Флорес (Елоксочитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија лас Флорес, Јогобиче (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија лас Флорес (Гвадалупе), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија лас Флорес (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија лас Флорес (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија лас Флорес (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Колонија лас Флорес (Чинампа де Горостиза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија лас Флорес, Ла Бока (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику